Le ngoni est une langue bantoue parlée en Tanzanie et au Mozambique par la population ngoni.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Enoch Timpunza Mvula, Elizabeth Kachocha Khonje et Harriet Kachoka Chingana, IsiNgoni : First learner's book, Dzuka Publishing Company, Blantyre, 2010, 75 p.

Articles connexes 
 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues nigéro-congolaises
 Langues atlantico-congolaises
 Langues voltaïco-congolaises
 Langues bénoué-congolaises
 Langues bantoïdes
 Langues bantoues
 Langues par zone géographique
 Langues en Afrique
 Langues au Mozambique
 Langues de Tanzanie

Liens externes 
 
 

Langue en Tanzanie
Langue au Mozambique
Langue bantoue
Inventaire de langues